Luís Augusto de Azevedo (Capela de Santana,1856 — Cruz Alta, 1924) foi um militar, engenheiro e magistrado brasileiro.

Formado pela Escola Militar de Rio Pardo, alcançou o grau de engenheiro agrimensor. Ainda no período imperial, como engenheiro agrimensor, participou dos trabalhos de demarcação da Colônia Caxias (futuro município de Caxias do Sul), em 1875.
É descendente de Jose de Azevedo Barbosa, português nascido em Penafiel, que chegou a Colônia de Sacramento em 1717, e deixou vários descendentes no Rio Grande do Sul.
Já no período republicano, como engenheiro agrimensor, integrou a comissão de técnicos que demarcou a Colônia Ijuí (futuro município de Ijuí). Instalando-se em Cruz Alta com sua família, foi nomeado juiz distrital da localidade, cargo em que permaneceu até 1912..
Nesse ano foi nomeado para o cargo de primeiro tabelião em [[Porto Alegre, após ser submetido a concurso público perante o Tribunal de Justiça do Estado.

Casou, em 1886, com Corina Palmeiro da Fontoura, com quem teve dez filhos, deixando larga descendência. Seus descendentes foram, especialmente, para a área jurídica, destacando-se seu filho Olmiro Palmeiro de Azevedo, jurista, advogado, poeta e escritor em Caxias do Sul, e o filho deste, Renan Falcão de Azevedo, destacado advogado criminalista e professor da Faculdade de Direito de Caxias do Sul. Outros descendentes são Luiz Antônio de Paoli Azevedo, seu neto, filho de Armando Palmeiro de Azevedo, agrônomo e advogado, e seus bisnetos, Luiz Eduardo de Oliveira Azevedo e Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, ambos Promotores de Justiça. Este último, é o atual Presidente da Associação do Ministerio Publico do Estado do Rio Grande do Sul e filho do também Promotor de Justiça, já falecido, Luiz Cortez de Azevedo.

Militares do Rio Grande do Sul
Juízes do Rio Grande do Sul
Naturais de Capela de Santana
Engenheiros do Rio Grande do Sul
Mortos em 1924
Notários do Rio Grande do Sul
Agrimensores do Rio Grande do Sul